Daniel Michael Donovan, Jr. dit Dan Donovan, homme politique américain
 Daniel Lawrence Donovan dit Dan Donovan, prêtre et théologien canadien.
  dit Dan Donovan, musicien britannique, membre de Big Audio Dynamite.